Desa Jatimulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 108,22), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 108,15), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,83), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,91), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,03), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,13, long 107,35), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,13), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,26), 
 Desa Jatimulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,69), 

Robotskapade Indonesienförgreningar